Bärsskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bärsskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,  (22 ha)
 Bärsskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland,  (10 ha)
 Bärsskäret (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland,  (10 ha)

Se även
Bärsskär
Bärsskären
Börsskäret
Lilla Bärsskäret
Stora Bärsskäret
Norra Bärsskäret
Södra Bärsskäret

Robotskapade Finlandförgreningar